Ilocano steht für:
 Ilocano (Gattung), eine ehemalige Gattung der zu den Gespenstschrecken gehörenden Familie Heteropterygidae
 Ilokano, auch Iloco (Iloko), bezeichnet außerdem die Sprache und Kultur der Leute aus Ilocos